Bencomo ist der Familienname folgender Personen:
 Cristóbal Bencomo y Rodríguez (1758–1835), katholischer Priester und Beichtvater des Königs Ferdinand VII. von Spanien
 Sandrina Bencomo (geb. 1989), venezolanisches Model
 Bencomo de Taoro, Mencey von Taoro während der Eroberung der Insel Teneriffa am Ende des 15. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Bencomo Express